Жистибор () или Честибор (; ? — 859) — князь лужичан (сорбов, лужицких сербов) в 840—859 годах.

Биография 
Жистибор стал князем сорбов после гибели Цзимислава в борьбе против Восточно-Франкского королевства. В 851 году поднял восстание против франков, однако после подавления восстания вынужден был стать вассалом короля Людовика II Немецкого. В 856 году он возглавлял сорбские отряды, сражавшиеся на стороне Людовика против гломачей, которых Людовик и покорил. В 857 году приютил в своих владениях чешского князя — сына воеводы , изгнанного собственным братом .

В 859 году был убит в результате бунта, вспыхнувшего из-за проводимой Жистибором профранкской политики, которой были недовольны жрецы, знать и воины. Новым князем стал , а против Людовика было поднято восстание.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 

Правители Европы IX века
Вожди славянских племён IX века
Погибшие в войнах и вооружённых конфликтах
История лужичан